Акома:

 Акома — политическая партия Индонезии.
 Акома — индейское племя.
 Акома — индейская резервация.
 Акома — тауншип в округе Мак-Лод, Миннесота, США.